een bak of kist:
container (kist) - metalen kist voor opslag en vervoer
 afzetcontainer zoals in een containerpark
 vuilnisbak
 papiercontainer
 glasbak
 kledinginzamelingsbak zoals van KICI
 bak voor klein chemisch afval
 gft-bak
Container (informatica) - een datastructuur
Container (televisieprogramma) - een programma van de VRT